Miguel de Almeida, 4.º conde de Abrantes (1560–1650) — um dos Quarenta Conjurados da Restauração Portuguesa de 1640
Miguel de Almeida (1640-1691) — 58.º governador da Índia Portuguesa
Padre Miguelinho (Miguel de Almeida e Castro; 1768–1817) —  revolucionário brasileiro que participou na Revolução Pernambucana
Miguel de Almeida Santos — governador-geral de Angola entre 1923 e 1924
Miguel de Almeida (jornalista) (n. 1958) — jornalista, poeta e editor brasileiro

Desambiguações de antropônimos